Тени забытых предков:

 «Тени забытых предков» — повесть украинского писателя Михаила Коцюбинского.
 «Тени забытых предков» — художественный фильм Сергея Параджанова.
 «Тени забытых предков» — балет советского и украинского композитора Виталия Кирейко.

См. также 
 «Тіні забутих предків» (песня)
 Тени незабытых предков